Дэвид Ричард Ланжевен (; род. 15 мая 1954, Сент-Пол) — американский хоккеист, игравший на позиции защитника. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1981, 1982, 1983).

Карьера

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1974 года был выбран в 7-м раунде под общим 112-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». После выбора на драфте стал играть за команду «Миннесота Дулут Бульдогс», команду представляющую Университет Миннесота-Дулут. Он играл за «Бульдогс» в течение четырёх сезонов; по итогам 1975/76 он вошёл во Вторую команду звёзд WCHA.

По окончании студенческой карьеры перешёл в «Эдмонтон Ойлерз», команду выступающую в то время в ВХА. Он играл за «Ойлерз» три сезона, став в команде одним из ключевых защитников. По окончании сезона присоединился к «Нью-Йорк Айлендерс», в составе которого выиграл четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы. По окончании сезона 1984/85 был выставлен на драфт отказов, где его забрала «Миннесота Норт Старз», за которую он играл целый сезон.

Летом 1986 года в качестве свободного агента перешёл в «Лос-Анджелес Кингз», за который отыграл только 11 игр, играя также за фарм-клуб команды «Нью-Хэйвен Найтхокс». По окончании сезона завершил профессиональную карьеру.

Играл за сборную США на ЧМ-1976 и КК-1981, где американцы остались без медалей.

Тренерская карьера 
В качестве главного тренера работал с командами «Айдахо Стилхедз» (1997—1998) и «Саут Субурбан».

Признание 
С 1993 года член Зала хоккейной славы США.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры США